kodon – tryplet, trójka kodująca
 stan trypletowy – szczególny stan niektórych atomów i cząsteczek
 tryplet (obiektyw) – rodzaj obiektywu fotograficznego
 tryplet (spektrometria) – czyli potrójnie rozdzielony sygnał spektralny (np. w NMR)
 tryplety – sztucznie sporządzone kamienie